209 км, 209-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 209 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога (Азербайджан). Код 555927
 209 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Полтавская область). Код 447725
 209 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская область). Код 595861
 209 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Пензенская область). Код 608154
 209 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 861016
 209 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская  железная дорога (Курганская область). Код 827763